Глинново — название населённых пунктов.

Россия 
 Глинново — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Глинново — деревня в Ярославском районе Ярославской области.